Gabriele Maruotti (n. 1988) – pallavolista italiano, di ruolo schiacciatore
 Ilaria Maruotti (n. 1994) – pallavolista italiana, di ruolo di schiacciatrice

Pagine correlate 
Maruo
Mariotti